Iman steht für:

 Īmān, das Konzept des Glaubens im Islam
 ursprünglicher Name der Stadt Dalneretschensk in der Region Primorje, Russland

Personen:
 Iman, siehe Iman Abdulmajid (* 1955), somalisches Fotomodell und Schauspielerin
 Iman Shumpert (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chanel Iman (* 1990), US-amerikanisches Model
 Nassim Ben Iman (* um 1972), arabischer Konvertit und freikirchlicher Prediger

Siehe auch:
 Imam (Begriffsklärung)